A Copa das Confederações da CAF de 2005 foi a 2º edição do torneio africano de clubes continental Copa das Confederações da CAF. O FAR Rabat de Marrocos, foi o campeão do torneio.

Equipes classificadas

Rodadas de qualificação

Fase pré-eliminatória

|}

Primeira pré-eliminatória

|}

Segunda pré-eliminatória

|}

Play-Off
Nesta rodadas o 8 ganhadores das oitavas, jogavam contra os perdedores da Liga dos Campeões da CAF de 2005, para avançar a fase de grupos.

|}

Fase Grupos (semifinal)
Grupo A

|

|}

Grupo B

|

|}

Finais

Agregado

|}

Campeão

Ligações externas 
 
 

 2005
2005 no futebol